Rippa ist Personenname von

 Alberto da Ripa (Albert de Ripe/Rippe; auch Alberto (da Ripa) da Mantova und A. da Mantua) (um 1500–1551), italienischer Lautenist und Komponist 
 Giuseppina Rippa (1915–1943), italienische Antifaschistin

historischer Ortsname von

Rivaz VD, Schweiz
Siehe auch:
 Ripa